Azalea Terrace ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Azalea Terrace (Duval County, Florida)
 Azalea Terrace (Hillsborough County, Florida)
 Azalea Terrace (Georgia), im Dougherty County